Der Begriff Dalek bezeichnet:
 Ein Mitglied der Daleks, einer fiktiven außerirdischen Spezies aus der Fernsehserie Doctor Who
 Das Serial Die Daleks aus der Fernsehserie Doctor Who
 Den Künstler James Marshall